L'Arc-En-Ciel Tribute е компилация от кавър версии на японската рок група L'Arc-En-Ciel, изпълнени от различни певци.

Списък на песните и изпълнителите 

 Blurry Eyes – Vince Neil
 Neo Universe – Orianthi
 Rainbow – TLC
 Honey – Eric Martin featuring John5
 Ready Steady Go – Zebrahead
 Snow Drop – Boyz II Men
 Vivid Colors – Maxi Priest
 Heaven's Drive – Michael Monroe
 Stay Away – Daniel Powter
 Flower – Clementine
 Seventh Heaven – Polysics
 Shout At The Devil – SID
 Caress Of Venus – Hemenway
 Driver's High – Totalfat

Източници

Външни препратки 
 L'Arc-En-Ciel трибют албум в Amazon

Музикални албуми от 2012 година